Leucatomis incondita — вид чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц. Единственный представитель рода Leucatomis.

Описание 
Голова и грудь коричневые. Щупики самцов изогнуты вверх. Второй членик щупиков тонкий, гладкий, достигает темени. Третий членик на треть длиннее второго с пучком волосков на вершине. Усики опушенные. Голени передних ног с длинным отростком. Размах крыльев около 18 мм. Внешний край передних крыльев изогнут.

Распространение 
Вид встречается во Французской Гвиане.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database 

Совки-пяденицы
Монотипические роды чешуекрылых
Животные, описанные в 1914 году
Эндемики Южной Америки
Насекомые Южной Америки